2 miejscowości w Polsce: 
 Skorupki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki 
 Skorupki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn

Zobacz też: Grabowo-Skorupki, Kobylany-Skorupki, Kowalewo-Skorupki